Kortschyn (ukrainisch ; russische Entsprechung /Kortschin) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad, siehe Kortschyn (Tscherwonohrad)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj, siehe Kortschyn (Stryj)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Kostopil, siehe Kortschyn (Kostopil)